Франшиза «Звёздные войны» включает в себя множество фильмов и телесериалов. В середине 1980-х годов вышли два мультсериала. Дальнейшие мультсериалы начали выходить в 2000-х годах, первые два из которых были посвящены эпохи Войн клонов из трилогии приквелов. После покупки студии Lucasfilm компанией Disney только мультсериал «Звёздные войны: Войны клонов» остался в каноне эпизодов «Звездных войн». Позже были созданы два новых мультсериала: «Повстанцы», события которого предшествуют оригинальной трилогии, и «Звёздные войны: Сопротивление», события которого перетекают в трилогию сиквелов. Анимационный сериал «Бракованная партия», спин-офф «Войн клонов», вышел на стриминг-сервисе Disney+ в 2021 году.

Как минимум семь оригинальных сериалов по «Звездным войнам» выйдут на Disney+. Премьера первого подобного проекта, «Мандалорец», состоялась в ноябре 2019 года и положила начало трём спин-оффам: «Книга Бобы Фетта», «Рейнджеры Новой Республики» и «Асока». Остальные сериалы: «Оби-Ван Кеноби», «Андор», «Аколит» и «Лэндо».

Анимационные сериалы

Анимационные короткометражные сериалы

Игровые сериалы

Отменённые и отложенные проекты

«Окольные пути» 

«Звёздные войны: Окольные пути» — невыпущенный анимационный пародийный сериал от Джорджа Лукаса и создателей «Робоцыпа», который был отложен в 2013 году и в конечном итоге не вышел в эфир. Производство началось в 2012 году до покупки Lucasfilm компанией Disney; было завершено 39 эпизодов и написано 62 сценария.

Сериал о Каре Дюн 
В ноябре 2020 года появились сообщения о начале предварительной разработки сериального спин-оффа «Мандалорца» для Disney+, в центре которого находилась бы Кара Дюн, о чём Lucasfilm намеревалась объявить на мероприятии инвесторов Disney в декабре. Однако после того, как в ноябре 2020 года и феврале 2021 года Джина Карано, сыгравшая Кару Дюн в «Мандалорце», выступила с противоречивыми заявлениями, подобный проект был отменён, а компания Disney разорвала контракт с актрисой.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Списки:Звёздные войны